Ripky (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Tschernihiw, Rajon Ripky, siehe Ripky

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Bohoduchiw, siehe Ripky (Bohoduchiw)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Isjaslaw, siehe Ripky (Isjaslaw)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Romny, siehe Ripky (Romny)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Lysjanka, siehe Ripky (Lysjanka)

 Name des gleichnamigen Rajons, siehe Rajon Ripky

siehe auch:
 Repki